Le Republičke lige 1976-1977 (Leghe repubblicane 1976-1977) furono la 31ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1977-1978.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu T. Gregorič (Izola) con 18 reti.
.

Croazia 
Le vincitrici dei due gironi si sfidarono per un posto in Druga Liga 1977-1978, a prevalere fu il .
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE CROATA || style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978 dopo lo spareggio.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il Premium di Bosanski Brod era una squadra dalla Bosnia.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1977-1978.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1976-1977
Druga Liga 1976-1977
Kup Maršala Tita 1976-1977

Collegamenti esterni 
  Stagione 1976-1977 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1976-1977 su sportsport.ba
  Stagione 1976-1977 su rsssf.com

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava